Зигфрид Кюнкеле (, 1931 — 2004) — немецкий ботаник.

Биография 
Зигфрид Кюнкеле родился в 1931 году.

Он был специалистом по Орхидным.

В 1986 году была опубликована его работа Zum Rechtsschutz von Kormoran und Graureiher.

Зигфрид Кюнкеле умер в 2004 году.

Научная деятельность 
Зигфрид Кюнкеле специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Baumann, H; S Künkele. 1982. Die wildwachsenden Orchideen Europas. Frankh, ISBN 3-440-05068-8.
 Künkele, S. 1986. Zum Rechtsschutz von Kormoran und Graureiher. ISBN 3-88251-110-9.
 Baumann, H; S Künkele; Richard Lorenz. 2004. Taxonomische Liste der Orchideen Deutschlands - Nachtrag. En: Journal Europäischer Orchideen 36 (3): 769—780, ISSN 0945-7909.
 Künkele, S; E Aichinger. Beiträge zur Pflanzensoziologie des Ostalpin-Dinarischen Raumes. Ed. Springer-Verlag. Viena. ISBN 3-211-80751-9.
 Baumann, H; S Künkele; R Lorenz. Guía de orquídeas de Europa. Ed. Omega. ISBN 84-282-1440-9.
 Baumann, H; S Künkele†; R Lorenz. 2006. Orchideen Europas. Mit angrenzenden Gebieten (Broschiert). Ed. Ulmer. 333 pp. ISBN 3-8001-4162-0.
 Baumann, H; S Künkele†; R Lorenz. 2007. Guía de orquídeas de Europa, Groenlandia, Azores, Norte de África y Oriente Medio. Ed Omega, Barcelona. ISBN 978-84-282-1440-7.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии